Yaodu Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Linfen, ort, Shanxi, 
 Yaodu Qu (härad i Kina), Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar